МТВ филмска награда за најбољег негативца () једна је од МТВ филмских награда коју додељује телевизијска мрежа МТВ.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Референце 

МТВ филмска награда